Данная дискография британской прог-рок-группы Pink Floyd включает в себя все официально изданные альбомы, синглы, EP, а также видеозаписи группы, начиная с 1967 года.

Ранние Pink Floyd придерживались стилей психоделического и космического рока. После ухода Сида Барретта из группы, стиль Pink Floyd все больше склоняется к прог-року и арт-року. Группа становится известной благодаря экспериментам в стиле, мастерству музыкантов, а также запоминающимся обложкам альбомов и синглов, в основном созданными студией Hipgnosis и масштабными постановками-шоу. Это привело к успеху — продано более 200 миллионов пластинок по всему миру, из них 74,5 миллиона продано только в США..



Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Изданные саундтреки 

Также группа записала неизданный саундтрек к фильму The Committee. Информация о саундтреке к фильму More размещена в разделе «Студийные альбомы».

EP 

В связи с обычно высокой длительностью композиций группы, а также из-за низкой популярности формата EP в 1970-х годах, единственный EP Pink Floyd — London '66-'67, был выпущен в 1995 году в качестве саундтрека к одноимённому документальному фильму.

Синглы 

 *Продано более чем 2 миллиона копий

Сборники

Бокс-сеты

Видеография

Клипы

Источники 
 The Pink Floyd Archive
 
 Профиль на Biilboard.com
 Дискография на Pink-Floyd.ru
 Дискография на Pink Floyd & Co

Примечания 

Pink Floyd
Pink Floyd